Heta peut faire référence à :
 Hêta, une lettre du grec ancien ;
 Heta, un prénom féminin.